Аосима (остров, Миядзаки) — остров в Японии.
 Аосима (остров, Эхиме) — остров в Японии, также известен как «остров кошек».